Aatos est un prénom finnois pouvant désigner :
 Aatos Erkko (1932-2012), rédacteur en chef et éditeur finlandais ;
  (1917-2003), joueur d'échecs finlandais ;
  (1915-1992), compétiteur finlandais de voile olympique
 Aatos Jaskari (1904-1962), lutteur finlandais ;
 Aatos Lehtonen (1914-2005), joueur finlandais de football et basket-ball ;
  (né en 1940), acteur et chanteur d'opéra finlandais.

Homonymie de prénom
Prénom finlandais